Владимир Михайлович Литвинов (род. 16 июля 1941) — советский и белорусский шахматист, мастер спорта СССР (1967), международный мастер.

Многократный участник чемпионатов Белорусской ССР и мемориалов А. П. Сокольского. Серебряный призёр мемориалов Сокольского 1970 / 71 и 1983 гг.

В составе сборной Белорусской ССР бронзовый призёр III Спартакиады народов СССР (командного чемпионата СССР 1963 г.). Также в составе республиканской сборной участник Спартакиад народов СССР 1959, 1967, 1975 гг., Всесоюзной олимпиады 1972 г., командного чемпионата СССР 1960 г.

В начале 2000-х гг. активно выступал в соревнованиях ветеранов.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии В. М. Литвинова в базе Chessgames
 Личная карточка В. М. Литвинова на сайте 365Chess
 Личная карточка В. М. Литвинова на сайте 365Chess (другая: в этой карточке неправильно указано имя)

Шахматисты СССР
Шахматисты Белоруссии
Шахматисты XX века